Мафра:
  — муниципалитет в Португалии, входит в состав округа Лиссабон. 
 Мафра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон, является составной частью одноимённого муниципалитета. 
 Мафра — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Лиссабон. 
 Мафра — самый большой королевский дворец в Португалии, возведён в лиссабонском пригороде Мафра в стиле зрелого барокко для короля Жуана V и его супруги, Анны Австрийской, в ознаменование рождения их первого ребёнка в 1711 г.
 Мафра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Мафра — микрорегион в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина, является составной частью мезорегиона Север штата Санта-Катарина.